Julio Peña puede referirse a:
 Julio Peña Muñoz (1912-1972), actor español;
 Julio Peña Fernández (2000), actor y cantante español;
 Julio Peña (taekwondo), taekwondista dominicano.